Зюков — прізвище російського походження.

 Зюков Анатолій Матвійович — український радянський інфекціоніст, професор.
 Зюков Євген Володимирович — український спринтер, чемпіон та рекордсмен України.
 Зюков Юрій Євгенійович — український держслужбовець, перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з 5 квітня 2014.

Російські прізвища